Storbron kan syfta på:

Storbron, Sundsvall – en balkbro i betong i Sundsvall
Storbron, Örebro – en bro i Örebros centrum